Saint-Patrice (Indre i Loira), municipi al departament d'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Saint-Patrice-de-Claids, municipi al departament de la Mànega (regió de Normandia, França)
 Saint-Patrice-du-Désert, municipi al departament d'Orne (Normandia)